«Ритас» ( — «Утро») — литовский баскетбольный клуб из Вильнюса, один из двух сильнейших клубов страны, многократный чемпион Литвы, чемпион Кубка УЛЕБ 2005 года, обладатель Кубка Европы УЛЕБ 2008/2009, многократный участник Евролиги.

История

1964—2019 года 
В 1964 году в Вильнюсе был основан клуб «Статиба». Под названием «Статиба» клуб принял участие в 17 чемпионатах СССР (1971, 1974—1989 годы, лучший результат — 3 место в 1979 году, а также в 4 чемпионатах Литвы (лучший результат — 3 место в 1994 году). В 1997 году, после того как «Статибу» купила крупнейшая литовская газета «Летувос Ритас», клуб был переименован в «Летувос Ритас» («Утро Литвы»). В 2018 году название изменили, оставив из двух слов только «Ритас».

Комментарий директора клуба Дарюса Гудялиса:
Нашей всеми любимой вильнюсской команде пришло время начать новый этап и название выбирали очень ответственно. Хотели, чтоб оно и дальше символизировало столичный баскетбол, его ценности, потому оставили имеющееся в крови каждого вильнюсца слово — «Ритас».

Выступления в ЛБЛ 

После смены спонсора результаты клуба заметно улучшились. В сезоне 1998/1999 «Летувос Ритас» пробился в суперфинал ЛБЛ, где уступил каунасскому «Жальгирису». Но уже в следующем сезоне (1999/2000) клуб из Вильнюса нанес реванш и нарушил гегемонию каунасского «Жальгириса», став чемпионом ЛБЛ. С тех пор матчи «Жальгириса» и «Летувос Ритаса» собирают огромное количество зрителей и являются своеобразным национальным дерби в Литве. За всю историю противостояния этих клубов в суперфиналах ЛБЛ, «Летувос Ритас» одержал победы в пяти сериях, став чемпионом Литвы в 2000, 2002, 2006, 2009 и 2010 годах

В 2000 году к победе «Летувос Ритас» вели опытные мастера — Андрюс Гедрайтис и Эрик Элиот вместе с будущими звездами литовского баскетбола — Арвидасом Мацияускасом, Рамунасом Шишкаускасом и Робертасом Явтокасом.

В 2002 году «Летувос Ритас» одержал победу в упорнейшей 7-матчевой серии, завершившейся в овертайме последнего матча. Этот суперфинал клуб из Вильнюса провёл без своего центрового Робертаса Явтокаса, который попал в аварию на мотоцикле.

Третий титул (2006 год) для «Летувос Ритаса» оказался наиболее лёгким, с сухим счетом (4-0) был повержен извечный соперник — «Жальгирис». В 2007 году «Летувос Ритас» закончил сезон вторым, проиграв финальную серию «Жальгирису» 4-2.

Участие в международных турнирах 
Под названием «Статиба» клуб несколько раз принимал участие в Кубке им. Радивоя Корача, но без особых успехов. В 1999 году в 1/16 финала Кубка Сапорты клуб из Вильнюса уступил греческому «Арису».
2001 год для «Летувос Ритаса» ознаменовался попаданием в Суперлигу ФИБА, где клуб, выйдя из группы с 7-го места, в 1/8 финала уступил турецкой команде «Эфес Пилсен». Также в сезоне 2000/2001 «Летувос Ритас» принимал участие в Североевропейской Баскетбольной Лиге (NEBL), где занял 3-е место.
В сезоне 2001/2002 клуб занял первое место в группе в Кубке Сапорты, но уступил «Хапоэлю» из Иерусалима в четвертьфинале. В чемпионате NEBL «Летувос Ритас» выиграл титул, одержав победу в финале над «Урал-Грейтом».

Сезон 2002/2003 «Летувос Ритас» провёл невнятно, не сумев выйти из группы в Кубке Чемпионов ФИБА.
В сезоне 2003/2004 клуб впервые принял участие в турнире под эгидой УЛЕБ, этим турниром был Кубок УЛЕБ. Уверенно миновав групповой этап и 1/8 финала, в четвертьфинале вильнюсский клуб споткнулся во второй раз на «Хапоэле» из Иерусалима.

Сезон 2004/2005 был сезоном больших перемен для «Летувос Ритаса». Была построена новая домашняя арена, Сименс Арена, главным тренером команды впервые стал специалист из-за рубежа — Владе Дьюрович, команду пополнили 4 опытных легионера: латыш Роберт Штельмахер, босниец Хай Муезинович и два американца Фред Хаус и Тайрон Несби. Все это дало результат: «Летувос Ритас» добился самого высокого достижения за всю свою историю — выиграл Кубок УЛЕБ и обеспечил себе путёвку на следующий сезон в Евролигу.

В сезоне 2005/2006 «Летувос Ритас» дебютировал в Евролиге. На посту главного тренера клуба на сей раз оказался известный хорватский специалист Невен Спахия. После двух поражений в Евролиге «Летувос Ритас» одержал 7 побед подряд и занял 3 место в группе, обыграв по ходу такие сильные европейские клубы как «Маккаби (Тель-Авив)» (дважды), «Барселону» и «Эфес Пилсен». Клуб попал в Топ16, но оттуда не смог пробиться в 1/4 финала, одержав 3 победы в 6 матчах второго группового турнира. Также в этом сезоне, во втором чемпионате Балтийской баскетбольной лиги «Летувос Ритас» занял первое место, победив в финале «Жальгирис».

В сезоне 2006/2007 вильнюсский клуб вновь вынужден был играть в Кубке УЛЕБ, борясь за попадание в Евролигу. Клуб сменил по ходу сезона трёх тренеров, последний из которых, Александр Трифунович, довёл команду до финала Кубка УЛЕБ, где «Летувос Ритас» не смог одолеть мадридский «Реал». Но всё-таки «Летувос Ритас» попал в Евролигу, так как «Реал» в чемпионате Испании занял первое место, и тем самым «Летувос Ритасу» было разрешено принять участие в Евролиге сезона 2007/2008, как финалисту Кубка УЛЕБ. В этом же году «Летувос Ритас» во второй раз стал чемпионом ББЛ.

Во втором сезоне Евролиги (2007/2008) клуб занял первое место в группе, одержав 11 побед в 14 играх, установив тем самым рекорд среди клубов Литвы в групповом турнире Евролиги. Были одержаны победы над такими клубами как: «Арис», «Маккаби (Тель-Авив)» (опять дважды!), «Цибона (Загреб)», «Уникаха (Малага)», «Сарте Баскет (Ле-Ман)», «Армани Джинс (Милан)». В Топ-16 «Летувос Ритас» с двумя победами занял третье место в Е группе и не прошел в 1/4 финала.

Достижения 
 Чемпионы Кубка Европы УЛЕБ — 2005, 2009
 Чемпионы ББЛ — 2006, 2007, 2009
 Чемпионы НЕБЛ — 2002
 Чемпионы ЛБЛ — 2000, 2002, 2006, 2009, 2010, 2022
 Победители регулярного сезона ЛБЛ — 2002, 2003, 2006, 2008, 2010, 2014, 2022
 Чемпионы Кубка ЛФБ — 1998, 2009, 2010
 Чемпионы Кубка короля Миндаугаса — 2016, 2019
 Вице-чемпионы Кубка Европы УЛЕБ — 2007
 Вице-чемпионы НЕБЛ — 2000
 Вице-чемпионы ББЛ — 2005, 2008, 2010, 2012
 Вице-чемпионы ЛБЛ — 1999, 2001, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2018, 2019, 2020, 2021
 Вице-чемпионы Кубка ЛФБ — 1990, 2007, 2008, 2011, 2014, 2015
 Вице-чемпионы Кубка короля Миндаугаса — 2018, 2020

Сезоны

Арены 

До 2004 года «Летувос Ритас» выступал на «Летувос рито арене», которая вмещала 3 500 зрителей. В 2004 году была построена большая универсальная Siemens Arena, вмещающая во время баскетбольных матчей до 11 000 зрителей. Матчи Кубка УЛЕБ и Евролиги, а также важнейшие матчи ББЛ и ЛБЛ «Летувос Ритас» проводит на «Сименс арене». Менее важные матчи литовского первенства и Балтийской лиги проходят на новой «Летувос рито» арене, построенной в 2005 году и вмещающей 1 700 зрителей.

Текущий состав

Знаменитые игроки 
  Йонас Казлаускас
  Шарунас Марчюленис
  Артурас Карнишовас
  Дайнюс Адомайтис
  Римас Куртинайтис
  Шарунас Ясикявичюс
  Андрюс Гедрайтис
  Рамунас Шишкаускас
  Римантас Каукенас
  Арвидас Мацияускас
  Гинтарас Эйникис
  Симас Ясайтис
  Робертас Явтокас
  Артурас Йомантас
  Карим Раш
  Фредерик Хаус
  Мэтт Нильсен
  Роман Сафронов

Знаменитые тренеры 
 Римантас Эндрияйтис (1975—1987)
 Римас Куртинайтис (2008—2010, 2017—2018)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба «Ритас»

Баскетбольные клубы Литвы
Участник баскетбольной Евролиги
Баскетбольные клубы по алфавиту
Спорт в Вильнюсе
Участники Единой лиги ВТБ